Ženská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2017 probíhala ve druhé  polovině května 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl pár Sania Mirzaová a Martina Hingisová, jehož členky nestartovaly společně. Mirzaová nastoupila s Kazaškou Jaroslavou Švedovovou, aby v semifinále podlehly Hingisové s Čan Jung-žan.

Vítězem se stal druhý nasazený tchajwansko-švýcarský pár Čan Jung-žan a Martina Hingisová, který ve finále zdolal ruské turnajové jedničky a druhý pár světa Jekatěrinu Makarovovou s Jelenou Vesninovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly třetí společnou trofej po triumfech na březnovém Indian Wells Masters 2017 a květnovém Mutua Madrid Open 2017. Čanová vybojovala dvacátý první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hingisovou to bylo padesáté osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (vítězky)
  Sania Mirzaová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (semifinále)
  Karolína Plíšková /  Barbora Strýcová (1. kolo)
  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2017